Il doppio  del Credicard Citi Mastercard Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Brian Dabul e Marcel Felder erano i detentori del titolo, ma solo Amado ha partecipato in coppia con Juan-Pablo Amado, ma ha perso in semifinale contro Joshua Goodall e Samuel Groth.

Goodall e Groth hanno battuto in finale Rogério Dutra da Silva e Júlio Silva 7–6(4), 6–3.

Teste di serie 

 Santiago González /  Horacio Zeballos (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (finale)

 Ricardo Hocevar /  Caio Zampieri (primo turno) 
 Márcio Torres /  Izak van der Merwe (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Credicard Citi Mastercard Tennis Cup 2009